My Mistake – cortometraggio del 1922 diretto da Eugene De Rue e Eddie Lyons
My Mistake – cortometraggio del 1922 diretto da Al Santell (Alfred Santell)
My Mistake – cortometraggio del 1927 diretto da Sam Newfield
My Mistake – cortometraggio del 1930 diretto da Arthur Hurley